Кубок Пятигорского 1966 — международный шахматный турнир, проходивший в Санта-Монике.

Таблица турнира

См. также 
 Кубок Пятигорского
 Кубок Пятигорского 1963

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте pgnmentor.com

Международные спортивные соревнования в Калифорнии
Шахматные турниры в США
1966 год в шахматах
Санта-Моника
Спорт в США в 1966 году
1966 год в Калифорнии